Batok (Gemarang)
 Batok (Tenjo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing